Doble y doblar pueden referirse a:

 Sosias 
 Doppelgänger, el supuesto doble fantasmagórico de una persona viva.
 El producto de un número por el número dos.
 Cierta medida de cerveza, por oposición a caña.
Duplicación
Réplica
Clon (genética)
 Apuesta: doblar la apuesta, doble o nada, doble contra sencillo.

Monedas 
Dobla
Duplo

Cine 
Doblaje, la traducción a otro idioma de los diálogos de una película.
 Doble (cine), el actor que sustituye al protagonista en ciertas escenas.
 Doble, película colombiana del 2018.

Deportes 
 En ajedrez, doble es el ataque directo simultáneo de varias piezas a la vez.
 En baloncesto:
 dobles es una falta similar a pasos.
 doble es el tipo de enceste habitual, que vale dos puntos, por oposición al triple o a los tiros libres.
 En béisbol, doble es el hit en el que el bateador logra llegar a segunda base sin ser puesto out
 En tenis:
 dobles es la modalidad de juego en parejas, por oposición a singles.
 doble falta es la falta que se produce al cometer dos veces seguidas una falta de saque.

Transporte 
 Doble, un fabricante de automóviles de vapor.

Enlaces externos